Коцюби́нское () — посёлок городского типа в Бучанском районе Киевской области Украины. Образует Коцюбинскую поселковую общину.

Посёлок со всех сторон окружён территорией Киева.
Население — 13,9 тысяч жителей (2001). Основан в 1941 году.

История 

Посёлок Коцюбинское как населённый пункт возник в 1900 году. В то время данный населённый пункт носил имя хутор Берковец. На хуторе был один двор, в котором проживало две семьи лесников. У них было две десятины (1,1 га) земли. Хутор принадлежал Киево-Подольскому управлению государственного имущества. Одна из легенд о происхождении названия хутора гласит, что название «Берковец» произошло от слова «бирка» — деревянная посудина, в которой хранили мед диких пчел. Другая версия указывает на то, что это название поселка произошло от фамилии первого поселенца.

Посёлок находится неподалёку от исторической местности Беличи. Ещё одна версия о название поселка гласит, что задолго до отмены крепостного права в лесах под Киевом прятались беглые крепостные, которые жили в землянках и куренях. Отсюда, возможно, произошло название поселка «Бегличи», которая со временем трансформировалась в «Беличи».

Известно также, что раньше в лесах вокруг Киева было много белок. Нельзя исключать, что именно этот факт послужил для возникновения топонима «Беличи». Поэтому на современном гербе поселка и изображена белка, которая держит в лапках сосновую шишку.

В 1897 году началось строительство железной дороги Киев — Ковель, которое завершилось в 1903 году. Одновременно в окрестностях железной дороги началось строительство поселков, сел и полустанков. В 1903 году вблизи хутора Берковец был сооружён железнодорожный полустанок, который вскоре стал станцией Беличи. В пяти километрах от станции находился посёлок Беличи, который возник ещё в XII веке. Принято считать, что название новой станции происходит от названия этого посёлка.

Неподалёку от станции была построена шпалорезка, на которой изготовляли и покрывали креозотом шпалы для железной дороги, используя местные материалы. Ныне на этом месте расположена мебельная фабрика. Первыми жителями хутора были немцы — Гибнер, Вернер, Вицке, Рац, Шульц. Они селились в районе современного Гуманитарного лицея. Со временем в районе нынешних улиц Фрунзе, 8-го Марта, Артема поселились и семьи украинцев — Рог, Маслюк, Боримский, Игнатенко, Фузик, Дратованый, Утка.

Указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР от 11 февраля 1941 года отнесен к разряду поселков городского типа населённый пункт Берковец, Киевского района Киевской области, с присвоением ему имени Коцюбинского. В состав поселка включена железнодорожная станция Беличи.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 15 263 человека.

20 октября 2021 года Бучанский районный совет решил расширить территорию Коцюбинского с 87 га до 2957,9273 га. Тем самым совет отказался принимать текущие границы Киева от 12 декабря 2019 года. 7 декабря 2021 года, Окружной административный суд города Киева приостановил действие решения Бучанского районного совета, тем самым он заставил Коцюбинское вернуть территории Беличанского леса до 7 марта 2022 года

Предприятия и учреждения 
 Ирпенский исправительный центр № 132
 Жилой комплекс «Коцюбинский»
 Жилой комплекс «Атлант»

Примечания

Ссылки 
 Коцюбинська селищна рада | Офіційний сайт
 

Посёлки городского типа Киевской области
Общины Бучанского района
Эксклавы Киевской области